

Africa 
 Museo nazionale del Bardo – Tunisi

Americhe 
 Museo nazionale del Brasile – Rio de Janeiro

Asia 
 Museo nazionale della Cina – Pechino
 Museo nazionale della Corea – Seul
 Museo nazionale del Qatar – Doha
 Museo nazionale di Cambogia – Phnom Penh
 Museo nazionale di Damasco – Damasco
 Museo nazionale di Gyeongju – Gyeongju
 Museo nazionale di Kyoto – Kyoto
 Museo nazionale di Nara – Nara
 Museo nazionale di Tokyo – Tokyo
 Museo nazionale iracheno – Baghdad

Europa 
 Museo nazionale danese – Copenaghen
 Museo nazionale della Bosnia ed Erzegovina – Sarajevo
 Museo nazionale di Breslavia – Breslavia
 Museo nazionale di Cracovia – Cracovia
 Museo nazionale di Danzica – Danzica
 Museo nazionale di Kielce – Kielce
 Museo nazionale di Leopoli – Leopoli
 Museo nazionale di Poznań – Poznań
 Museo nazionale di Praga – Praga
 Museo nazionale di Serbia – Belgrado
 Museo nazionale di Varsavia – Varsavia
 Museo nazionale slovacco – Bratislava
 Museo nazionale ungherese – Budapest

Altro 
 Musei nazionali italiani – elenco musei nazionali italiani

Pagine correlate 
 Museo nazionale d'arte